Абрахам Ласло (Abraham Laszlo) — колишній невеликий населений пункт, що знаходився у північно-західному напрямку, приблизно за 16 кім., від м. Дебрецен, повіту Гайду-Бігар, Угорщина.

Найближчий населений пункт .

Почасти Абрахам Ласло згадується у переліку військових поховань радянських військових, котрі загинули під час проведення Яссько-Кишинівської наступальної військової операції радянських військ. Наразі, згаданий населений пункт відсутній на сучасних мапах, що ускладнює пошук реального місця поховання.

Розгледіти Абрахам Ласло можна на старій мапі, яка має прив'язку до сучасних мап. Зараз на місці населеного пункту знаходяться поля. Хоча вздовж доріг на сучасній мапі можна розгледіти посадки, у яких за даними ОДБ Меморіал, і знаходяться військові поховання.

Примітки 

Села Угорщини